Anders Andersson, Zweeds voetballer
 Arne Andersson, Zweeds middellangeafstandsloper
 Benny Andersson, Zweeds muzikant en componist
 Bibi Andersson, Zweeds actrice
 Charles John Andersson, Zweeds ontdekkingsreiziger
 Cletus Andersson, Zweeds waterpolospeler
 Conny Andersson, Zweeds Formule 1-coureur
 Dan Andersson, Zweeds dichter en schrijver
 Daniel Andersson, Zweeds voetballer
 David Andersson, Zweeds schaatser
 Ebba Andersson, Zweeds langlaufster
 Fredrik Andersson Hed, Zweeds golfer
 Göte Andersson, Zweeds waterpolospeler
 Hans Andersson, Nederlands omroepvoorzitter
 Harald Andersson, Zweeds discuswerper
 Harriet Andersson, Zweeds actrice
 Hjalmar Andersson, Zweeds langeafstandsloper
 Ingvar Andersson, Zweeds schrijver en historicus
 Isabellah Andersson, Zweeds-Keniaanse langeafstandsloopster
 Janne Andersson, Zweeds voetballer en voetbalcoach
 Johan Andersson, Zweeds programmeur
 Jonas Andersson (rallynavigator), Zweeds rallynavigator
 Karin Dreijer Andersson, Zweeds muzikante en zangeres
 Kennet Andersson, Zweeds voetballer
 Kent Andersson, Zweeds motorcoureur
 Leif Erland Andersson, Zweeds astronoom
 Lina Andersson, Zweeds langlaufster
 Magnus F. Andersson, Zweeds componist en trombonist
 Malin Andersson, Zweeds voetbalster
 Michael Andersson (1967), Zweeds wielrenner
 Michael Andersson (1959), Zweeds voetballer
 Nils Johan Andersson, Zweeds botanicus
 Otto Andersson, Zweeds schaatser
 Ove Andersson, Zweeds rallyrijder
 Patrik Andersson (1967), Zweeds voetballer
 Patrik Andersson (1971), Zweeds voetballer
 Per-Gunnar Andersson, Zweeds rallyrijder
 Petter Andersson, Zweeds voetballer
 Roy Andersson, Zweeds regisseur, scenarioschrijver en filmproducent
 Roy Andersson, Zweeds voetballer
 Sebastian Andersson, Zweeds voetballer
 Sten Andersson, Zweeds politicus
 Sven Andersson, Zweeds voetballer
 Tracey Andersson, Zweeds kogelslingerster
 Torsten Andersson, Zweeds schilder
 Ulf Andersson, Zweeds schaker
 Viktor Andersson, Zweeds freestyleskiër

Zie ook 
 Anderson (doorverwijspagina)

Achternaam